Brighton and Hove Albion FC (celým názvem: Brighton and Hove Albion Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Brighton and Hove v nemetropolitním hrabství East Sussex. Založen byl v roce 1901. Od sezóny 2017/18 působí v Premier League (nejvyšší soutěž v Anglii).

V roce 2017 se "The Seagulls" umístili na druhém místě v EFL Championship a postoupili tak po 34leté absenci do nejvyšší soutěže.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Falmer Stadium s kapacitou 30 750 diváků.

Získané trofeje 

 Community Shield ( 1× )
 1910

Soupiska 
K 21. srpnu 2022

Hráči na hostování

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1901–1903: Southern Football League (Division Two)
 1903–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1958: Football League Third Division South
 1958–1962: Football League Second Division
 1962–1963: Football League Third Division
 1963–1965: Football League Fourth Division
 1965–1972: Football League Third Division
 1972–1973: Football League Second Division
 1973–1977: Football League Third Division
 1977–1979: Football League Second Division
 1979–1983: Football League First Division
 1983–1987: Football League Second Division
 1987–1988: Football League Third Division
 1988–1996: Football League Second Division
 1996–2001: Football League Third Division
 2001–2002: Football League Second Division
 2002–2003: Football League First Division
 2003–2004: Football League Second Division
 2004–2006: Football League Championship
 2006–2011: Football League One
 2011–2016: Football League Championship
 2016–2017: English Football League Championship
 2017– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1901
Sport v Brightonu
Brighton & Hove Albion